El término borrico puede hacer referencia a:

Borrico, burro o asno, animal doméstico de la familia de los équidos
Borrico, mueble de carpintero